Ženská dvouhra Sydney International 2018 probíhala v první polovině ledna 2018. Do singlové soutěže sydneyského tenisového turnaje nastoupilo třicet hráček. Obhájkyní titulu byla čtvrtá nasazená britská tenistka Johanna Kontaová, kterou v úvodním kole při repríze finálového duelu z roku 2017 vyřadila Polka Agnieszka Radwańská.

Vítězkou se stala nenasazená bývalá německá světová jednička Angelique Kerberová, jež ve finále zdolala Australanku Ashleigh Bartyovou po dvousetovém průběhu 6–4 a 6–4. Poměr vzájemných utkání tak navýšila na 2–1. V probíhající sezóně si připsala premiérové turnajové vítězství, které představovalo jedenáctý singlový titul na okruhu WTA Tour a první po šestnáctiměsíčním čekání od US Open 2016.

Kerberová se ocitla na prahu vyřazení již v úvodním kole, kdy proti Lucii Šafářové nevyužila česká soupeřka dva mečboly.

Nasazení hráček 
Dvě nejvýše nasazené hráčky obdržely volný los do druhého kola.

Pavouk

Finálová fáze

Horní polovina

Dolní polovina

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 
 

Sydney International 2018